Gornja Bela Reka je lahko:
 Gornja Bela Reka, Nova Varoš (Srbija)
 Gornja Bela Reka, Zaječar (Srbija)